Policía Federal es el nombre de los siguientes cuerpos de seguridad nacional:

Policía Federal de Alemania.
Policía Federal de Argentina.
Policía Federal Australiana.
Policía Federal de Austria.
Policía Federal de Bélgica.
Policía Federal de Brasil.
Policía Federal de México.
Policía Federal de Suiza.

Federal